Маральди ()

 Маральди — крупный древний ударный кратер в области западного побережья Залива Любви на видимой стороне Луны. 
  — кратер на Марсе.

 Маральди, Жак Филипп (1665—1729) — французский астроном и математик. 
Маральди, Джованни Доменико (1709—1788) — итальянский астроном.